Джон де Грей (; 29 октября 1300, Ротерфилд, Оксфордшир, Англия — 1 сентября 1359, там же) — английский аристократ, 1-й барон Грей из Ротерфилда с 1338 года, один из рыцарей-основателей ордена Подвязки. Участвовал в походах в Шотландию, в Столетней войне. Долго претендовал на руку богатой наследницы Элинор де Клер, но был вынужден уступить сопернику — Уильяму де Ла Зушу. В 1349—1359 годах занимал должность управляющего королевским двором.

Биография 
Джон де Грей был старшим сыном Джона де Грея из Ротерфилда (Оксфордшир) и его жены Маргарет де Одингселл. Он принадлежал к старинному рыцарскому роду, возводившему свою генеалогию к Аншетилю де Грею, участнику нормандского завоевания Англии. В довольно близком родстве с Джоном находились бароны Греи из Хитона, Ратина, Уилтона и Коднора. Отца Джона в 1297 году вызывали в королевский совет как лорда Грея из Ротерфилда.

Джон родился 9 или 29 октября 1300 года в Ротерфилде. В 1311 году он потерял отца, от которого унаследовал семейные владения (главным образом в Оксфордшире и Йоркшире). В 1321 году Грей был признан совершеннолетним; с этого момента он участвовал в походах в Шотландию (1322, 1323, 1327), в боевых действиях в Гаскони (1325). В 1330 году Джон был посвящён в рыцари.

Грей явно связывал надежды на возвышение с женитьбой на Элинор де Клер, вдове Хью ле Диспенсера Младшего и одной из трёх наследниц обширных владений Клеров, однако столкнулся с ещё одним претендентом — Уильямом де Ла Зушем, 1-м бароном Зушем. В январе 1329 года Грей направил королю жалобу, из которой следует, что он женился на Элинор, но Ла Зуш похитил его супругу из поместья Хэнли в Вустершире. Расследованием занялась специальная комиссия. К февралю 1330 года было принято решение о том, что Элинор является законной женой Ла Зуша, но сэр Джон с этим не смирился. Началась ожесточённая вражда, ставшая серьёзной угрозой общественному порядку, так что в 1331 году парламент приказал двум баронам соблюдать мир. В январе 1332 года Грей и Ла Зуш в очередной раз поссорились в присутствии короля и его совета, причём сэр Джон замахнулся на противника кинжалом. Обоих арестовали и отправили в тюрьму. Ла Зуша вскоре отпустили, но сэр Джон остался в заключении, причём его владения были на время конфискованы. Позже он всё-таки вышел на свободу. Папа римский Иоанн XXII, получив от Грея письмо с просьбой о вмешательстве, назначил епископа Ковентри и Личфилда судьёй в этом вопросе. Тот в 1333 году принял окончательное решение, признав брак Ла Зуша и Элинор законным.

После этих событий Грей вернулся к королевской службе. В 1335 или 1336 году он участвовал в очередном шотландском походе, начиная с 1338 года его вызывали в парламент как лорда. Поскольку его отец не заседал в парламенте, Джон-сын считается первым бароном Греем из Ротерфилда; впрочем, существует и альтернативная нумерация, по которой он — второй барон. С 1340 года сэр Джон участвовал в войне на континенте: воевал во Фландрии в 1342 году, был в походах 1343, 1345—1346, 1348 годов. 26 августа 1346 года он сражался при Креси, в конце того же года участвовал в осаде Кале в свите Уильяма Клинтона, 1-го графа Хантингдона.

Наградой за военные заслуги стало разрешение построить зубчатые стены в двух замках Грея, Ротерфилде и Скалкоутсе, датированное 10 декабря 1346 года. Сэр Джон начал чаще появляться при дворе, в 1348 году он стал одним из рыцарей-основателей ордена Подвязки, в 1349 году получил почётную должность управляющего королевским двором, которую занимал до самой смерти. Барон заседал в составе разного рода комиссий (главным образом в Оксфордшире). В 1350 году он участвовал в суде над Уильямом Торпом — главным судьёй, которого обвинили в получении взяток; в 1353 году отвечал за сбор войск в Оксфордшире и Бакингемшире. В 1356 году сэр Джон заверил своей подписью документ, в котором Эдуард Баллиол передал Эдуарду III
права на Шотландию.

Джон де Грей умер в Ротерфилде в сентябре 1359 года. Предположительно это произошло 1 сентября и точно не позже 20-го.

Семья 
Джон де Грей был женат дважды. Незадолго до 1 марта 1312 года или примерно в 1317 году он женился на Кэтрин Фицалан, дочери Брайана Фицалана из Бедейла, которая родила Джона (1319—1375), 2-го барона Грея из Ротерфилда, и Мод (около 1321—1385), супругу Джона Ботетура, 2-го барона Ботетура. По-видимому, Кэтрин умерла в 1329 году, после чего Грей начал претендовать на руку Элинор де Клер. Незадолго до 1343 года сэр Джон женился на Хависе де Мармион, дочери Джона де Мармиона; в этом браке родились Джоан, жена сэра Ричарда Уиллоуби, Джон, барон Мармион (1343—1368) и Роберт (около 1345 — около 1367), барон Уилкоут. Два брака принесли Грею земли в Йоркшире, Линкольншире, Сассексе и Глостершире, но центром его интересов до конца жизни был Оксфордшир.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

01
Кавалеры ордена Подвязки
Участники битвы при Креси
Английские рыцари